Pinzón – wyspa w archipelagu Galapagos,

Osoby o tym nazwisku:
 Martín Alonso Pinzón – hiszpański żeglarz i podróżnik
 Ramón José Viloria Pinzón – rzymskokatolicki duchowny
 Vicente Yáñez Pinzón – hiszpański podróżnik i odkrywca